«Ua Huka» puede referirse a:

 Ua Huka, isla que forma parte de las Islas Marquesas, de la Polinesia Francesa.
 Ua-Huka, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.